L’Enola Gay est un avion bombardier Boeing B-29 Superfortress américain, devenu le premier avion à larguer une bombe atomique : Little Boy.

Groupes de musique 
 , groupe allemand de heavy metal.
 , groupe tchèque de rock.

Titre 

 Enola Gay est le titre d'un des succès musicaux du groupe Orchestral Manoeuvres in the Dark (OMD), sorti le .